

Patronymes 
Pojarski (masculin ; ) ou Pojarskaïa (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Dmitri Pojarski (1578-1641), prince russe.
 Nikolaï Pojarski (1899-1945), militaire soviétique.

Divers 
 Côtes Pojarski, préparation culinaire qui doit son nom à la taverne Pojarski (située à Torjok) et sa célébrité aux tsars de Russie.

Notes et références 

Patronyme russe